Тридцатый, последний чемпионат РСФСР по хоккею с шайбой был разыгран с 4 февраля по 1 марта 1977 года.

Розыгрыш медалей 

Матчи за звание чемпиона между первой командой восточной и второй командой западной зон (первое место в ней заняла команда из Минска) не состоялись из-за отказа от игр челябинского «Металлурга».

Состав чемпионов 
Александр Сапфиров, Владимир Симагин, Юрий Филиппов;
Юрий Васенков, Евгений Видов, Виктор Деревягин, Юрий Елисеев, Александр Мурашов, Юрий Парфилов, Виктор Соколов, Михаил Шикин, Сергей Яупов;
Сергей Агулин, Владимир Аляпкин, Александр Булыгин, Евгений Денисов, Игорь Коржилов, Николай Кузнецов, Вячеслав Луканов, Сергей Лыков, Виктор Лялюшкин, Юрий Никитин, Вячеслав Носов, Александр Поветьев, Александр Рязанцев, Александр Тупоносов.
Старший тренер: Анатолий Ионов.
Тренер: Дмитрий Рыжков.

Чемпионат

Предварительный этап

1-я зона 
Матчи прошли с 5 по 11 февраля на стадионе ЗабВО в Чите. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Владимир Лёгоньких (СКА)
 Лучший защитник – А.Иванов («Буревестник»)
 Лучший нападающий – Николай Лазарев (СКА)

2-я зона 
Матчи прошли с 8 по 13 февраля на стадионах «Сокол» и «Химик» в Красноярске.

1-я подгруппа

2-я подгруппа

Финальные игры

3-я зона 
Матчи прошли с 5 по 10 февраля на стадионах «Металлург» в Красноуральске. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Владимир Дмитриев («Луч»)
 Лучший защитник – Ранас Гатаулов («Металлург»)
 Лучший нападающий – В.Семёнов («Вымпел»)
 Лучший бомбардир – Александр Панов («Металлург»)
 Приз справедливой игры – «Строитель»

1-я подгруппа

2-я подгруппа

Финальные игры

4-я зона 
Матчи прошли с 5 по 10 февраля на стадионе «Дружба» в Йошкар-Оле.

5-я зона 
Матчи прошли с 5 по 11 февраля на стадионе «Химик» в Клину и в Высоковске. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Вячеслав Серков («Труд»)
 Лучший защитник – Сергей Бизяев («Химик»)
 Лучший нападающий – Виктор Лапшин («Искра»)
 Самый молодой игрок – Вячеслав Шарапов («Труд»)

1-я подгруппа

2-я подгруппа

Финальные игры

6-я зона 
Матчи прошли с 5 по 10 февраля на стадионе «Химик» в Калинине. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Александр Турзин («Радуга»)
 Лучший защитник – Желтобородов («Строитель»)
 Лучший нападающий – Валерий Лаврёнов («Радуга»), Юрий Никулин («Строитель»)
 Лучший бомбардир – Феликс Поляков («Строитель»)

7-я зона 
Матчи прошли с 4 по 10 февраля на стадионе «Беломорец» в Северодвинске. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – 
 Лучший защитник – 
 Лучший нападающий – Александр Зотов («Беломорец»)

Финальный турнир 
Матчи прошли с 21 февраля по 1 марта на стадионе «Беломорец» в Северодвинске. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь — Леонид Шмелёв («Беломорец»)
 Лучший защитник — Николай Олифин («Беломорец»)
 Лучший нападающий — Тагир Шангареев («Авангард»)

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1976-77 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1970/1971 - 1974/1975. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1970/1971 - 1974/1975. Справочник. Москва. 2013.

Хоккей с шайбой